NV est un sigle pouvant signifier :
 Naamloze vennootschap (NV, ou nv), l'équivalent néerlandais de « société anonyme » ;
 NV, code du Nevada, États-Unis ;
 Niedersächsische Verfassung, la Constitution de la Basse-Saxe ;
 Le code ISO 639 alpha-2 du navajo ;
 Le nanovolt (nV) ;
 Nakanihon Airlines Co., une compagnie aérienne japonaise, code AITA : NV.